Korgon steht für:

 Korgon-Kamm, Korgon-Gebirge, ein Gebirgszug im Altai, Russland
 Korgon (Fluss), ein Nebenfluss des Tscharysch im Korgon-Gebirge
 Korgon (Berg), Gipfel im Korgon-Gebirge
 Korgon-Zone, geologische Struktureinheit: vulkanogene Serien des Devon im Korgon-Gebirge

Orte
 Korgon (Ust-Kanski), Dorf im Rajon Ust-Kanski der russischen Republik Altai
 Korgon (Leilek), Dorf im Rajon Leilek von Kirgisistan
 Koschoj-Korgon, historische Festung im Rajon Atbaschy, Kirgisistan

Weiteres
 Korgon, in Turksprachen für „Festung“

Siehe auch
 Bazar-Korgon, Ort im gleichnamigen Distrikt im Gebiet Dschalalabat, Kirgisistan
 Daroot-Korgon, ein Ort im Gebiet Osch, Kirgisistan